МЧК может означать:

 Международный черноморский клуб — международная неправительственная общественная организация.
 Московская чрезвычайная комиссия — подразделение Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
 МЧК (катер-тральщик) — тип морских катеров-тральщиков болгарского производства